Louis Garnier peut désigner :
 Louis Garnier (1843-1927), un architecte français ;
 Louis Garnier (1916-1964), un résistant et homme politique français ;
 Louis Garnier-Pagès(1803-1878), un homme politique français.